Кэролайн Чут (; род. 14 июня 1947) — американская писательница.

Творческий путь 
Первый и самый известный свой роман «Египетские бобы» Чут опубликовала в 1985 и экранизирован в 1994 году Дженнифер Уоррен. Следующие её две книги «Запчасти от Летурно» (1988) и «Веселые удальцы» (1994) также о городе Египет в штате Мэн.

Библиография 
Романы
 Египетские бобы (The Beans of Egypt, Maine, 1985) ISBN 978-0-89919-314-4
 Запчасти от Летурно (Letourneau's Used Auto Parts, 1988) ISBN 978-0-15-600189-2
 Веселые удальцы (Merry Men, 1994) ISBN 978-0-15-159270-8
 Снежный человек (Snow Man, 1999) ISBN 978-0-15-100390-7.
 Школа сердца на Контент-Роуд (The School on Heart's Content Road, 2008).

Документальная проза
 Вверх по реке: История рыболовного сообщества штата Мэн (Up River: The Story of a Maine Fishing Community в соавторстве с Оливией Пирс (1996))

Примечания

Ссылки 
 Interview with Carolyn Chute at newdemocracyworld.com
 Article in Salon.com
 Article in International Herald Tribune, 5 November 2008
 The Culling: By D. Allan Kerr, "For Some Artists, The Struggle Doesn't End"

Персоналии по алфавиту
Писатели США
Родившиеся в 1947 году
Преподаватели Университета Южного Мэна